El término nivel puede aludir, en esta enciclopedia:

 en su sentido más general, a una altura relativa a otra altura; generalmente, se toma como punto de referencia una base; cuando la altura es geográfica, se denomina altitud, y se toma como base de referencia el nivel del mar;
 al nivel de sistema, la posición relativa de determinados conjuntos de elementos en su disposición en diferentes planos de organización de un sistema; se sugiere, de este modo, una disposición según una jerarquía; a su vez, una jerarquía o nivel determinado, puede ser considerado como sistema, dentro del sistema más general;
 al nivel, un instrumento de medición;
en la francmasonería, al nivel, un símbolo del grado de compañero (segundo de los tres primeros);
 al nivel topográfico, utilizado para medir la diferencia de alturas entre dos puntos en un terreno;
 al nivel del mar, utilizado para ubicar accidentes geográficos;
 al nivel de potencia acústica, parámetro que mide la forma en que se percibe la potencia acústica;
 al nivel de presión sonora;
 al nivel de confort acústico;
 en estadística, al nivel de confianza;
 en mecánica cuántica, al nivel energético, un estado cuántico;
 al nivel de evidencia, utilizado en investigación por los profesionales de la salud;
 al nivel trófico, la posición que ocupa un organismo en la cadena alimenticia;
 al nivel de dominio de las proteínas, una unidad de aminoácidos;
 en hidrología, al nivel freático, el nivel de agua subterránea;
 al nivel metabólico MET, el índice metabólico que se utiliza en climatización para aproximarse a la sensación de comodidad térmica;
 en las redes de computadoras, al nivel físico, que corresponde al nivel 1 del modelo OSI; en este nivel, se definen las características eléctricas, mecánicas y procedimentales de la comunicación en red, y existen seis niveles más;
 al nivel de energía, la distancia hacia el exterior del núcleo de un átomo donde se pueden localizar electrones;
 en programación de computadoras, al tipo de lenguaje utilizado: lenguaje de alto nivel, lenguaje de medio nivel o lenguaje de bajo nivel;
 en muchos videojuegos, a un nivel de videojuego, un escenario con características y objetivos propios;
 en varios juegos de rol, al nivel de personaje, una medida de lo poderoso que es un determinado personaje;
 por extensión, en los antiguos aparatos de medida que usaban niveles o alturas de líquidos; también se denomina incorrectamente nivel al valor o a la intensidad de cierta variable; por ejemplo: nivel sonoro o nivel de alerta.

Enlaces externos